Флаг Железнодорожного (Калининградская область) — флаг городского поселения Железнодорожное.
 Флаг Железнодорожного (Московская область) — флаг городского округа Железнодорожный.